

Sigle 
In Organizzazioni:
 Polo del Buon Governo – coalizione politica di centrodestra attiva dal 1994 al 1996.

In Scienza e Tecnologia:
 Porfobilingeno – intermedio nella sintesi dell'eme.

Codici 
 PBG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto della Plattsburgh Air Force Base, Plattsburgh (New York), Stati Uniti d'America